Kudzu est le nom vernaculaire anglais de la plante grimpante Pueraria montana.

C'est également :
 , un journal underground publié à Jackson (Mississippi) en 1968 ;
 Kudzu, un comic strip de Doug Marlette publié de 1981 à 2017 ;
 , un logiciel sous Linux qui détecte les nouveaux périphériques et les configure automatiquement ;
 , un comparateur en ligne créé en 2005.